Narāqī oder Naraqi ist der Familienname folgender Personen:

 Iḥsān Narāqī (* 1926), iranischer Soziologe 
 Mohammad Mahdi Naraqi (1716–1795), iranischer Mystiker und Moralphilosoph
 Molla Ahmad Narāqī (Aḥmad Ibn-Muḥammad Mahdī an-Nirāqī; 1771/1772–1828/1829), iranischer Mulla und Schriftgelehrter